Le DH est l'abréviation de l'obédience maçonnique le Droit humain
 DH est l'abréviation de digital humanities (Humanités numériques) et est souvent utilisé en français pour désigner celles-ci.
 La DH est l'abréviation du nom du journal belge La Dernière Heure

 Desperate Housewives, une série télévisée américaine
 Dignitatis Humanae, déclaration du concile Vatican II sur la liberté religieuse. 
 La Division d'Honneur, ou Honneur Ligue, ligue régionale de football amateur français

 Le code IATA d'Independence Air.
 D+H est le nom de la société Davis & Henderson

 DH est l'abréviation de dixième hahnemannienne, une unité utilisée en homéopathie
 DH est l'abréviation de directeur d'hôpital
 DH Logistics, voir DHL. 
 Dh, DH ou Dhs sont des codes officieux pour la monnaie nationale du Maroc et des Émirats arabes unis, le  
 DH est également considéré comme une des lettres de l'alphabet albanais.
 DH est une unité de mesure pour la dureté de l'eau.
 Dans le langage des vététistes et des skateurs, l'abréviation DH (pour DownHill) désigne  la descente.
 En cryptographie l'abréviation DH est généralement utilisée pour désigner l'algorithme d'échange de clés Diffie-Hellman.